Войцех Стажеховський — белзький воєвода
 Войцех Стажеховський — львівський підкоморій

Стажеховські